Гойтейн () — еврейская фамилия. 

Известные носители:

 Гойтен, Барух (ум. 1842) — раввин в Венгрии; автор сочинения по методологии Талмуда «Kesef Nibchar» (Прага, 1827).
 Гойтейн, Габор (1848-1883) — венгерско-немецкий раввин в Ортодоксальной еврейской религиозной общине Карлсруэ, учёный-талмудист и педагог.
 Гойтейн, Шломо Дов (1900-1985) — немецко-еврейский этнограф, американский историк, арабист и востоковед.

Примечания